Статистика деведесет осмог првенства Прве лиге Мађарске у фудбалу за сезону 1999/00.

Преглед 
У овој фудбалској сезони играло је укупно 18 клубова. Шампионат је освојио тим ФК Дунафер а испали су ФК Сегедин Башћа (-{Szegedi Bástya}-) и ФК Вац Ујбуда (-{Vác-Újbuda LTC}-).

Табела 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Признања

Литература 
 Hungary - Списак резултата (RSSSF)

1999/00.
Сезона 1999/00. у мађарском фудбалу